Кочарян Гарнік Суренович — доктор медичних наук, професор, академік Російської Академії Природознавства.
 Кочарян Сурен Гарнікович — диригент, професор, заслужений діяч мистецтв України.
 Кочарян Роберт Седракович — президент Республіки Вірменія в 1998—2008 роках.
 Шаварш Кочарян — заступник міністра зовнішніх справ Вірменії.

Вірменські прізвища